Langenburg ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Langenburg, Stadt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Langenburg (Stimpfach), Wüstung im Ortsteil Rechenberg der Gemeinde Stimpfach im Landkreis Schwäbisch Hall
 Langenburg (Saskatchewan), Stadt in der Provinz Saskatchewan, Kanada
 Langenburg (Bezirk), ehemaliger Verwaltungsbezirk im heutigen Tansania
 Alt-Langenburg, alter deutscher Name von Lumbira, ehemalige Bezirkshauptstadt im heutigen Tansania
 Neu-Langenburg, alter deutscher Name von Tukuyu, Stadt in Tansania

sowie:
 Sender Langenburg, Rundfunksender in Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Langenburg ist Teil eines Familiennames:
 Hohenlohe-Langenburg, deutsch-österreichische Seitenlinie des hochadeligen Geschlechtes derer von Hohenlohe